Die Qualifikationsspiele für die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer im Jahre 2002 fanden vom 28. März 2000 bis 14. November 2001 statt. 193 von 204 Ländern (alle Mitglieder der FIFA) waren in die WM-Qualifikation gestartet, nur 29 Nationalmannschaften blieben am Ende der Qualifikation übrig. Frankreich als Titelverteidiger, Japan und Südkorea als Gastgeber gesetzt, vervollständigten das Feld der Endrundenteilnehmer. Alle Qualifikationsmöglichkeiten schließen entweder das Meisterschafts- beziehungsweise das Cupsystem ein.

Für das Weltmeisterschaftsturnier in Japan und Südkorea im Jahre 2002 hatten sich insgesamt 198 Mannschaften gemeldet, darunter
 51 Mannschaften aus Europa
 10 Mannschaften aus Südamerika
 35 Mannschaften aus Nord- und Mittelamerika
 50 Mannschaften aus Afrika
 42 Mannschaften aus Asien
 10 Mannschaften aus Ozeanien

Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft 2002

Qualifizierte Mannschaften 
Da Frankreich als Titelverteidiger, Japan und Südkorea als Co-Gastgeber der WM-Endrunde 2002 gesetzt waren, standen für die verbleibenden 195 Mannschaften 29 freie Endrundenplätze zur Verfügung; davon gingen

* qualifiziert durch interkontinentale Playoffs 
** da der Iran in den interkontinentalen Playoffs verlor, stellte Asien keinen weiteren Teilnehmer 
*** da Australien in den interkontinentalen Playoffs verlor, stellte Ozeanien keinen Teilnehmer 
Durch den Rückzug der Mannschaften von Guyana und Myanmar nahmen immer noch 193 Mannschaften an den Qualifikationsspielen teil, was einen neuen Teilnehmerrekord bedeutete.

Qualifikationsmodus 
Die Qualifikation für die Weltmeisterschaft im Jahre 2002 begann am 28. März 2000. Von insgesamt 198 gemeldeten Verbänden starteten schließlich 193 Mannschaften in die WM-Qualifikation, nur 29 blieben am 16. November 2001 übrig. Frankreich war als Titelverteidiger, Südkorea und Japan als Gastgeber automatisch für die Endrunde der 32 qualifiziert. Myanmar zog sich zurück, Guinea und Guyana wurden von der FIFA suspendiert.

In sechs Zonen, den Kontinentalverbänden der FIFA, wurden durch 774 Qualifikationsspiele die 29 Teilnehmer ermittelt, welche neben Südkorea, Japan und Frankreich das Starterfeld der WM-Endrunde ergaben:

Europa/UEFA hatte bei der Weltmeisterschaft 13 direkte Startplätze plus Titelverteidiger Frankreich. Die 50 Mannschaften verteilten sich auf fünf Sechsergruppen und vier Fünfergruppen. Die Sieger der neun Qualifikationsgruppen fuhren zur WM nach Südkorea und Japan. Die neun Gruppenzweiten spielten am 10./14. November 2001 in fünf Play-off-Spielen (Hin- und Rückspiel) zusammen mit dem Asien-Dritten fünf weitere WM-Endrundenteilnehmer aus.

Südamerika/CONMEBOL hatte vier direkte Startplätze. Zehn Mannschaften spielten jeweils gegeneinander mit Hin- und Rückrunde, die besten vier waren direkt für die WM qualifiziert. Der Fünfte musste in zwei Ausscheidungsspiele gegen den Sieger aus Ozeanien / OFC antreten und hatte damit die Möglichkeit auch noch an der Endrunde teilzunehmen.

Nordamerika-Mittelamerika-Karibik/CONCACAF hatte drei direkte Startplätze. Es starteten insgesamt 35 Mannschaften in die Qualifikation. In drei Qualifikationsrunden mussten sich die Mannschaften durchsetzen. Aus der ersten Runde qualifizieren sich zwölf Teilnehmer für die zweite Runde. Danach wurde in drei Vierer-Gruppen weitergespielt. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe rückten in die dritte Runde auf. Die sechs übrig gebliebenen Mannschaften spielten vom 28. Januar bis 11. November 2001 in einer Gruppe jeweils gegeneinander mit Hin- und Rückrunde. Die drei Besten qualifizierten sich dabei für die WM-Endrunde.

Afrika/CAF, hatte fünf Startplätze bei der WM. 50 Mannschaften ermittelten in
25 Play-off-Spielen (Hin- und Rückspiel) die 25 Teilnehmer der zweiten Runde. Die insgesamt 25 Mannschaften waren in fünf Fünfergruppen aufgeteilt, wovon sich die jeweiligen Gruppensieger für die WM qualifizieren konnten.

Asien/AFC, hatte zwei direkte Startplätze plus die beiden Gastgeber Südkorea und Japan. In der ersten Runde spielten 40 Mannschaften in zehn Vierergruppen. Die zehn Gruppensieger standen in der zweiten Runde (16. August bis 19. Oktober 2001). Die zehn Mannschaften wurden auf zwei Fünfer-Gruppen verteilt, die Gruppensieger qualifizierten sich für die WM. Die beiden Gruppenzweiten machten in einem Hin- und Rückspiel aus, wer gegen einen europäischen Gruppenzweiten einen weiteren WM-Teilnehmer ausspielen durfte.

Ozeanien/OFC hatte keinen direkten Startplatz. Deshalb war es möglich, dass keine der 10 Mannschaften aus den Ländern rund um den fünften Kontinent an der WM teilnimmt.
Zehn Mannschaften waren in zwei Fünfergruppen aufgeteilt. Die beiden Gruppensieger ermittelten in einen Hin- und Rückspiel den ozeanischen Vertreter für das Play-off gegen den Südamerika-Fünften.

Europäische Zone/UEFA 

Spielmodus: Gespielt wurde in neun Gruppen (5 Gruppen mit 6 und 4 Gruppen mit 5 Mannschaften), jeder gegen jeden in Hin- und Rückspielen. Die neun Gruppensieger qualifizierten sich für die Endrunde 2002. Die Zweitplatzierten spielten zusammen mit dem Asien-Dritten (Iran) in fünf Paarungen mit Hin- und Rückspiel fünf weitere Plätze aus. Frankreich war als Titelverteidiger automatisch für die WM-Endrunde qualifiziert.

Stand nach dem letzten Spieltag:
Die neun Gruppensieger Russland, Portugal, Dänemark, Schweden, Polen, Kroatien, Spanien, Italien und England waren für die WM direkt qualifiziert. Die letzten fünf europäischen WM-Teilnehmer wurden in Relegationsspielen ermittelt:
Deutschland (gegen Ukraine), Belgien (gegen Tschechien), Türkei (gegen Österreich), Slowenien (gegen Rumänien) und Irland (gegen Iran).

Übersicht

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 7 

* Das Spiel, das ursprünglich am 7. Oktober hätte stattfinden sollen, wurde wegen der instabilen Lage in Israel nach hinten verlegt.

Gruppe 8

Gruppe 9

Play-offs der Gruppenzweiten 
mit Iran als Unterlegenem des Asien-Playoffs

Hinspiele am 10. November 2001, Rückspiele am 14. November 2001 (Spiel im Iran am 15. November 2001)

Südamerikanische Zone/CONMEBOL

Nord-, Zentralamerikanische und Karibische Zone/CONCACAF 

 Die beiden Gruppensieger der Zentralzone qualifizierten sich für die CONCACAF-Zwischenrunde,  die beiden Gruppenzweiten für die Interzonen-Qualifikation.
 Die drei Gruppensieger der Karibikzone qualifizierten sich für die CONCACAF-Zwischenrunde,  die drei Gruppenzweiten für die Interzonen-Qualifikation.
 Zusammen mit Kanada bestritten die fünf Gruppenzweiten die Play-offs der Interzonen-Qualifikation mit Hin- und Rückspielen. Die drei Sieger waren für die CONCACAF-Zwischenrunde qualifiziert.
 Die CONCACAF-Zwischenrunde bestritten die acht qualifizierten Mannschaften aus der Zentralzone und Karibikzone, zusammen mit den vier gesetzten Mannschaften USA, Mexiko, Jamaika und Costa Rica. Es wurde in drei Vierergruppen gespielt. Die beiden bestplatzierten Mannschaften aus jeder Gruppe bestritten dann die CONCACAF-Finalrunde.
 Die drei ersten Mannschaften aus der CONCACAF-Finalrunde qualifizierten sich für die WM-Endrunde 2002.

CONCACAF Vorrunde 
Zentralzone 1

Zentralzone 2

CONCACAF Zwischenrunde 
Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Entscheidungsspiel in Miami/USA am 6. Januar 2001 : Costa Rica - Guatemala 5:2

CONCACAF Finalrunde 

** Costa Rica, Mexiko und USA waren für die WM 2002 qualifiziert.

Asiatische Zone/AFC

Erste Runde 
Gespielt als Ligasystem mit Hin- und Rückspiel (zehn Gruppen mit vier Mannschaften). Die zehn Gruppensieger rückten in die zweite Runde vor.

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 7

Gruppe 8

Gruppe 9

Gruppe 10

Zweite Runde 
Gruppe A

Gruppe B

Play-off der Gruppenzweiten

** Saudi-Arabien und China waren für die WM qualifiziert, der Iran spielte gegen Irland um einen WM-Platz.

Afrikanische Zone/CAF 

Die erste Runde wurde als Pokalsystem mit Hin- und Rückspiel im April 2000 gespielt und bezog 50 Mannschaften mit ein. Die 25 Sieger qualifizierten sich für die zweite Runde. Die zweite Runde wurde in fünf Fünfergruppen gespielt, die fünf Gruppensieger qualifizierten sich für die WM-Endrunde 2002.

Erste Runde

Zweite Runde 
Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Zum Zeitpunkt der Disqualifikation hatte Guinea drei Spiele bestritten. Diese wurden annulliert.

Ozeanische Zone/OFC 

Die erste Runde wurde als Ligasystem gespielt, das zwei Gruppen mit fünf Mannschaften in zwei Turnieren einbezog. Die beiden Gruppensieger ermittelten in einem Hin- und Rückspiel den Ozeanien-Sieger.

Gruppe 1

Gruppe 2

Nicht teilgenommen 

Qualifikation
Fußballveranstaltung 2001
Fußballveranstaltung 2000